Луговая — деревня в Шумерлинском районе Чувашской Республики, входит в Юманайское сельское поселение.

География 
Деревня расположена на правобережье реки Ураваш, на расстоянии в 87 км от Чебоксар, в 30 км от районного центра — города Шумерля — и ближайшей железнодорожной станции — Шумерля.

История 
Жители — до 1835 года государственные крестьяне, до 1863 года удельные крестьяне; занимались земледелием, животноводством, торговлей. В начале XX века действовали базар, кабак. В 1931 году создан колхоз «Победа». 

В 1964 году Указом Президиума Верховного Совета РСФСР деревня Кабацкая переименована в Луговую.  

По состоянию на 1 мая 1981 года деревня Луговая Юманайского сельского совета — в составе колхоза им. Чапаева.

Административно-территориальное подчинение 
Деревня входила в состав: в 1835–1863 гг. — Атаевского удельного приказа, до 7 сентября 1920 года — Атаевской волости Курмышского уезда, до 14 сентября 1926 год — Атаевской волости Ядринского уезда, до 1 октября 1927 года — Ходаровской волости Ядринского уезда. С 1 октября 1927 года в составе Вурнарского района, с 1 марта 1935 года — Шумерлинского района, с 17 марта 1939 года — Калининского района, с 26 ноября 1956 года вновь в составе Шумерлинского района. С 3 ноября 1965 года до 30 декабря 1966 года в подчинении Шумерлинскому горсовету, затем снова в составе района.
Сельские Советы: с 1 октября 1927 года — Тувалькинский, с 1 октября 1928 года до 3 ноября 1965 года и с 30 декабря 1966 года — Юманайский.

Исторические и прежние названия 
Исторические названия: Ялдры́, Базарная, Кабацкое. Кабацкая (Кабацкое) (),  (1927).

Религия 
Согласно архивным сведениям (по состоянию на 1900 год) жители деревни Базарная были прихожанами Покровской церкви села Ходары (Построена в 1748 году, деревянная; в 1806 году на средства прихожан отстроена новая каменная церковь: главный престол в честь Покрова Пресвятой Богородицы, придел — в честь Святых Апостолов Петра и Павла. При деревне Базарной — деревянная часовня). Церковь была закрыта в 1941 году, приход восстановлен в 1989 году.

Население 

 

По данным Всероссийской переписи населения 2002 года в деревне проживал 171 человек, преобладающая национальность — чуваши (98%).

Инфраструктура 
Функционирует СХПК им. Чапаева (по состоянию на 2010 г.).
Улица: Николаева. Переулок: Восточный.

Примечания 

Населённые пункты Шумерлинского района
Населённые пункты, основанные в XVIII веке